A 2007-es Superbike világbajnokság volt a huszadik szezon a sportág történetében. A február 24-én kezdődő és október 7-én végződő bajnokságot a brit James Toseland nyerte.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 worldsbk.com Hivatalos honlap

2007